Immanuel Nobel kan syfta på:

Den svenske kirurgen och fältskären Immanuel Nobel d ä (1757-1839)
Den svenske skeppsbyggaren, ingenjören, arkitekten, uppfinnaren och industrimannen Immanuel Nobel d y (1801-1872)